Квитницкий — русская фамилия; имеет женскую форму .
 Квитницкие — дворянский род:
 Квитницкий, Виктор Ксенофонтович (1829—1890) — генерал-лейтенант Русской императорской армии, сын К. Ф. Квитницкого.
 Квитницкий, Ксенофонт Фёдорович (1782—1845) — виленский комендант, генерал-лейтенант, Кавалер ордена Святого Георгия IV класса.
 
 Квитницкий, Роман Николаевич (1912—1991) — строитель, педагог, ветеран и инвалид Великой Отечественной войны.
 Квитницкий, Эраст Ксенофонтович (1843—1907) — генерал от кавалерии, участник Туркестанских походов и русско-турецкой войны 1877—1878 годов, сын К. Ф. Квитницкого.

